Аметропи́я (от  «несоразмерный» + , род.п.  «глаз») — это изменение преломляющей способности человеческого глаза, следствием которого является то, что задний фокус глаза не попадает на сетчатку при расслаблении аккомодационной мышцы.

Описание 
Если параллельный пучок света от удалённых предметов фокусируется перед сетчаткой, то такой глаз называется близоруким, или миопическим.

Если лучи от удалённых предметов сходятся за сетчаткой, то говорят о дальнозоркости, или гиперметропии.

Также к аметропиям относят астигматизм, обусловленный различием в преломляющей силе сечений хрусталика и/или роговой оболочки глаза.

Если имеется значительная разница (более 3D) в рефракции глаз (анизометропия), то бинокулярное зрение делается почти невозможным.

Лечение 
Для устранения аметропии применяют очки и контактные линзы. При близорукости — с отрицательными, при дальнозоркости — с положительными линзами. Для компенсации астигматизма изготавливают цилиндрические линзы.

См. также 
 Эмметропия

Литература

Ссылки 
 

Заболевания глаз